Okręty US Navy o nazwie USS "San Jacinto", pochodzącej od bitwy o San Jacinto (1836):
 Pierwszy "San Jacinto" był wczesną fregatą śrubową. Zwodowany w 1850, walczył w wojnie secesyjnej, zniszczony na początku 1865.
 Drugi "San Jacinto" (CVL-30) był lekkim lotniskowcem, który brał udział w walkach w końcowej części II wojny światowej i został wycofany ze służby w 1947.
 Trzeci "San Jacinto" (CG-56) jest krążownikiem rakietowym, który wszedł do służby w 1988 i jest w niej nadal (stan na 2006 rok).

SS "San Jacinto" był cywilnym parowcem, który zderzył się z USS "Oosterdijk" w 1918.

San Jacinto